Національний дивізіон Молдови 1997—1998 — 7-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вшосте здобув Зімбру.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Конструктурул (Кишинів) взяв участь у Кубку кубків 1998—1999 як фіналіст Кубку Молдови 1997—1998.
2. З клубу Сперанца (Ніспорени) було знято 2 очки за неявку молодіжної команди на три матчі чемпіонату.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/22 червня 1998

|}

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

1997—1998
Молдова
Молдова